Nyeman, a Balti-tenger Kur-öblébe ömlő európai folyó
 Nyeman, város Oroszországban, az azonos nevű folyó mellett, a Kalinyingrádi terület Nyemani járásának székhelye